Saint-Gédéon är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Saguenay–Lac-Saint-Jean och provinsen Québec, i den östra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Ottawa. Saint-Gédéon ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Saint-Gédéon är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Saint-Gédéon. Närmaste större samhälle är Alma,  km nordost om Saint-Gédéon. 

Trakten runt Saint-Gédéon består till största delen av jordbruksmark. Runt Saint-Gédéon är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec

ceb:Saint-Gédéon (lungsod)